Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariano Puerta e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (finale)

 Mariano Puerta /  Javier Sánchez (campioni)
 Eduardo Nicolás /  Germán Puentes (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1999
ATP Tour 1999